Il Gruppo Mondiale 2011 è il massimo livello di competizione della Fed Cup 2011. Solo le otto squadre partecipanti al Gruppo Mondiale possono infatti ambire ad alzare il trofeo della Fed Cup. Le quattro squadre sconfitte nel primo turno (i quarti di finale) disputano gli spareggi per tentare di rimanere nel Gruppo Mondiale anche nell'edizione successiva.

Tabellone

Quarti di finale

Australia vs. Italia

Russia vs. Francia

Slovacchia vs. Repubblica Ceca

Belgio vs. USA

Semifinali

Russia vs. Italia

Belgio vs. Rep. Ceca

Finale

Russia vs. Rep. Ceca

Voci correlate
Fed Cup
Fed Cup 2011
Fed Cup 2011 Spareggi Gruppo Mondiale
Fed Cup 2011 Gruppo Mondiale II

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2011
WTA Tour 2011